|-
| (23601) 1995 YC5||||16 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23602) 1995 YK20||||23 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23603) 1995 YM23||||21 грудня 1995||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23604) 1996 AL||1996 AL||11 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23605) 1996 AP||1996 AP||11 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23606) 1996 AS1||||13 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23607) 1996 AR2||||13 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 23608 Alpiapuane||||15 січня 1996||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Уліссе Мунарі
|-
| (23609) 1996 AU6||||12 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23610) 1996 AW7||||12 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23611) 1996 BO3||||27 січня 1996||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 23612 Ramzel||||22 січня 1996||Сокорро (Нью-Мексико)||Роберт Вебер
|-
| (23613) 1996 EK6||||11 березня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23614) 1996 FX||1996 FX||18 березня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23615) 1996 FK12||||28 березня 1996||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (23616) 1996 HY10||||17 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 23617 Дюна (Duna)||||17 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23618) 1996 JS5||||11 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23619) 1996 JX7||||12 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23620) 1996 LS2||||11 червня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23621) 1996 PA||1996 PA||5 серпня 1996||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Ґордон Ґаррард
|-
| (23622) 1996 RW29||||12 вересня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (23623) 1996 TR29||||7 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23624) 1996 UX3||||29 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 23625 Ґелфонд (Gelfond)||1996 WX||19 листопада 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (23626) 1996 XD3||||3 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23627) 1996 XG19||||8 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 23628 Ichimura||||8 грудня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (23629) 1996 YR||1996 YR||20 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23630) 1996 YA3||||30 грудня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (23631) 1997 AG||1997 AG||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23632) 1997 AQ||1997 AQ||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23633) 1997 AF3||||4 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23634) 1997 AY3||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23635) 1997 AH4||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23636) 1997 AJ4||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23637) 1997 AM6||||4 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 23638 Nagano||||6 січня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (23639) 1997 AN7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23640) 1997 AY7||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23641) 1997 AU10||||9 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23642) 1997 AD15||||9 січня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (23643) 1997 AQ15||||12 січня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 23644 Яманеко (Yamaneko)||||13 січня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (23645) 1997 BJ2||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23646) 1997 BX2||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23647) 1997 BR3||||31 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 23648 Kolar||1997 CB||1 лютого 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 23649 Tohoku||||1 лютого 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (23650) 1997 CU5||||7 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (23651) 1997 CN12||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23652) 1997 CW19||||12 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23653) 1997 CE21||||6 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23654) 1997 CC26||||13 лютого 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (23655) 1997 CG26||||14 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23656) 1997 CK26||||14 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23657) 1997 CB28||||6 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23658) 1997 CC28||||6 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23659) 1997 EH||1997 EH||1 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23660) 1997 ED5||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23661) 1997 EL16||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23662) 1997 ES17||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| 23663 Калу (Kalou)||||10 березня 1997||Арбонн-ла-Форе||Мішель Меньє
|-
| (23664) 1997 EP25||||5 березня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (23665) 1997 EU46||||12 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23666) 1997 FT1||||30 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 23667 Savinakim||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23668 Eunbekim||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23669 Huihuifan||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23670) 1997 GX14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23671) 1997 GX18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23672 Swiggum||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23673 Neilmehta||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23674 Juliebaker||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23675 Zabinski||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23676) 1997 GR25||||4 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (23677) 1997 GV32||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23678) 1997 GW32||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23679 Andrewmoore||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23680 Kerryking||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23681 Prabhu||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23682) 1997 GT40||||7 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23683) 1997 HO1||||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23684) 1997 HB10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23685 Тоальдо (Toaldo)||1997 JV||1 травня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 23686 Сун'юань (Songyuan)||||8 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23687) 1997 JA11||||8 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 23688 Josephjoachim||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23689) 1997 JC13||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23690) 1997 JD14||||9 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23691) 1997 JN16||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23692) 1997 KA||1997 KA||20 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23693) 1997 KU2||||30 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23694) 1997 KZ3||||29 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23695) 1997 MS4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23696) 1997 MV4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23697) 1997 MK9||||26 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23698) 1997 NA3||||4 липня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 23699 Паульґордан (Paulgordan)||||8 липня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (23700) 1997 OZ||1997 OZ||25 липня 1997||Обсерваторія Мальорки||Рафаель Пачеко,Альваро Лопес-Ґарсіа
|}

23600